Давид Евгеньевич Ронде́ли (настоящая фамилия — Цагарейшвили; 1904—1976) — советский грузинский кинорежиссёр и сценарист. народный артист Грузинской ССР (1961).

Биография 
Давид Цагарейшвили родился а в Кутаиси. Окончил 2-й Кутаисский техникум (1922) и строительный факультет Тбилисского университета (1926). С 1923 года — корреспондент газет в Кутаиси и Тбилиси, в 1926—1928 годах — главный редактор журнала «Пролетарская литература». с 1928 года — начальник сценарного отдела Госкинопрома Грузии, в 1953—1954 годах — главный редактор Коллегии Министерства кинематографии Грузии. Преподаватель киношколы при Госкинопроме Грузии, Тбилисского театрального института имени Ш. Руставели. Член ВКП(б) с 1939 года.

Д. Е. Рондели умер 12 марта 1976 года в Тбилиси.

Фильмография

Режиссёр 
  — Обречение
  — Угубзиара
  — Скала Аршаула 
  — Потерянный рай 
  — Огни Колхиды 
  — Щит Джургая  ''(совместно с С. В. Долидзе)
  — Покорители вершин 
  — Тень на дороге 
  — Мамлюк 
  — На берегах Ингури 
  — Пьер — сотрудник милиции
  — Мой друг Нодар 
  — Девушка из камеры № 25 
  — Воздушный мост

Награды и премии 
 орден Трудового Красного Знамени (02.04.1966)
 Два ордена «Знак Почёта» (14.04.1944; 17.04.1958)
 народный артист Грузинской ССР (1961)
 заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1945)
 Сталинская премия первой степени (1950) — за фильм «Щит Джургая» (1944)

Примечания

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20070309035039/http://mediateka.km.ru/cinema_2001/Encyclop.asp?Topic=topic_segida_p4473

Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Социалистический реализм
Народные артисты Грузинской ССР
Заслуженные деятели искусств Грузинской ССР
Персоналии:Грузия-фильм
Выпускники Тбилисского государственного университета
Артисты, известные под псевдонимами